La Primera Regional de la Comunidad Valenciana (oficialmente 1ª Regional de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana) constituye el séptimo nivel de competición de la Liga Española de Fútbol en la Comunidad Valenciana. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), fundada en 1909.

Sistema de competición 

La liga consiste en 128 equipos distribuidos por proximidad geográfica en ocho grupos de 16 equipos cada uno. Al término de la temporada, los campeones ascenderán a Regional Preferente de forma directa, a los que se unirán los cuatro vencedores de la promoción de ascenso, disputada por los ocho subcampeones. Descenderán a Segunda Regional los tres últimos clasificados de cada grupo.

Equipos participantes 2021/2022

Grupo 1º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 CD Benicasim (Benicasim)
 Morella FC (Morella)
 CF Traiguera (Traiguera)
 Orpesa CF (Oropesa del Mar)
 CD Almazora "B" (Almazora)
 ACD Peñíscola (Peñíscola)
 CD l'Alcora "B" (Alcora)
 CD Chert (Chert)
 CF Torreblanca (Torreblanca)
 ACD Benicense (Benicasim)
 CF Nou Jove Castelló (Castellón de la Plana)
 CE La Pobla Tornesa (Puebla-Tornesa)
 CF Rafalafena de Castellón (Castellón de la Plana)
 CF UE Ripollés (Castellón de la Plana)
 CF Alcalá (Alcalá de Chivert)

Grupo 2º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 El Puig CE (El Puig)
 Moncofa FC (Moncofa)
 FB Sagunto (Sagunto)
 Artana CF (Artana)
 CD Jérica (Jérica)
 CE Vila d'Onda (Onda)
 UD Vall de Uxó "B" (Vall de Uxó)
 La Vilavella CF (Villavieja)
 CF Faura (Faura)
 CD Betxi (Betxi)
 Rafelbuñol CF (Rafelbuñol)
At. Quart de les Valls (Cuart de les Valls)
 Nules CF (Nules)
 Xilxes CF (Chilches)
 CD Onda "B" (Onda)

Grupo 3º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.
 Benisanó CF (Benisanó)
 Foios Atlétic CF (Foyos)
 Vilamarxant CF "B" (Villamarchante)
 Ribarroja CF "B" (Ribarroja del Turia)
 UD Bétera (Bétera)
 CF Cracks (Valencia)
 Patacona CF "B" (Alboraya)
 Burjassot CF (Burjasot)
 Tavernes Blanques CF (Tabernes Blanques)
 CF Històrics de Valencia (Valencia)
 CF Albuixech (Albuixech)
 Júpiter CF Massamagrell (Masamagrell)
 Llíria UD (Liria)
 CD Ribarroja (Ribarroja del Turia)
 FB AC Benaguasil (Benaguacil)

Grupo 4º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 Sporting Mislata UF (Mislata)
 Paterna CF "B" (Paterna)
 CF Atlético Quelmo Manises (Manises)
 CD El Rumbo (Valencia)
 Xirivella CF (Chirivella)
 CD Serranos (Valencia)
 CD Zafranar (Valencia)
 Benimamet CF (Valencia)
 CF Atlético Barrio La Luz Xirivella (Valencia)
 CD Turís (Turís)
 UD Paterna (Paterna)
 Mislata CF (Mislata)
 CD Cheste (Cheste)
 UD La Hoya CF (Macastre)
 Torrefiel Athletic CE (Valencia)

Grupo 5º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 Almusafes CF (Almusafes)
 UD Fonteta (Valencia)
 Picasent CF (Picassent)
 UE Vall del Alcalans (Monserrat)
 CD San Marcelino "B" (Valencia)
 CD Juventud Picanya (Picaña)
 CD Casas (Utiel)
 Silla CF "B" (Silla)
 CF Promeses Sueca (Sueca)
 CD Monte Sión (Torrente)
 CD Apolo (Valencia)
 Massanassa CF (Masanasa)
 CD Cuenca Mestallistes 1925 (Valencia)
 CF Racing Xátiva (Játiva)
 Paiporta CF "B" (Paiporta)

Grupo 6º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 Ciutat d'Alzira FB (Alcira)
 UD Carcaixent "B" (Carcagente)
 CD Benifaió (Benifayó)
 CD Llosa (Llosa de Ranes)
 CF Simat (Simat de Valldigna)
 CD SB Ontinyent (Onteniente)
 CD Rafelguaraf (Rafelguaraf)
 Benigànim CF (Benigánim)
 CF Ciudad Alcoy (Alcoy)
 UD Montaverner (Montaberner)
 Beniarrés CF (Beniarrés)
 UD Castellonense "B" (Villanueva de Castellón)
 Algemesí CF (Algemesí)
 Moixent CF (Mogente)
 UE Benifairó de la Valldigna (Benifairó de la Valldigna)

Grupo 7º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 Daimús CF (Daimuz)
 Racing Rafelcofer CF (Rafelcofer)
 CF Cullera (Cullera)
 CF Bellreguard (Bellreguart)
 UD Altea (Altea)
 Real de Gandía CF (Real de Gandía)
 Gorgos CF (Gata de Gorgos)
 UD Benisa (Benisa)
 CD Polop (Polop de la Marina)
 CF Alfaz del Pi (Alfaz del Pi)
 UD Portuarios-DISARP (Gandía)
 Pego CF (Pego)
 CD Xeraco (Jaraco)
 CF Benitachell (Benitachell)
 UD Oliva (Oliva)

Grupo 8º 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 CD Eldense "B" (Elda)
 CD Iraklis (San Vicente del Raspeig)
 CF Intercity "B" (San Juan de Alicante)
 CFB Ciutat de Valencia (Valencia)
 Odisea FC (Castellón de la Plana)
 CF Atlético Jonense (Villajoyosa)
 CD El Campello (Campello)
 UD Petrelense (Petrel)
 CD Salesianos Alicante (Alicante)
 Agost FC (Agost)
 UDF Sax (Sax)
 Villena CF (Villena)
 CF Castalla (Castalla)
 Alicante City FC (Alicante)
 Mutxamel CF (Muchamiel)

Grupo 9° 
 Entre paréntesis, la localidad donde se encuentra la sede social del club.

 CD Montesinos (Los Montesinos)
 CFP Orihuela Deportiva (Orihuela)
 SC Torrevieja CF (Torrevieja)
 CF Atlético Algorfa (Algorfa)
 CF Sporting de San Fulgencio (San Fulgencio)
 Algueña CF (Algueña)
 Atlético de Catral CF (Catral)
 Racing San Miguel CF (San Miguel de Salinas)
 Pinoso CF (Pinoso)
 CD Benijófar (Benijófar)
 CF Sporting Albatera (Albatera)
 CF Rafal (Rafal)
 Orihuela CF "B" (Albatera)
 CD Cox (Cox)
 Sporting Dolores CF (Dolores)

Historial

Véase también 
 Tercera División de España
 Regional Preferente de la Comunidad Valenciana

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana
 Web de resultados y clasificaciones de todas las categorías del fútbol español